Вене́ра — женское имя и произошедшее от него название, также топоним:

 Венера — богиня древнеримского пантеона. 
 Венера — планета Солнечной системы, названная в честь богини Венеры.

В науке 
 «Венера» — серия советских космических аппаратов.
 «Венера-экспресс» — космический аппарат Европейского космического агентства.

В культуре 
Об образе Венеры в искусстве см. категорию «»
 «Венера» — фильм Роджера Мичелла (Великобритания, 2006).
 Палеолитическая Венера — тип доисторических статуэток женщин эпохи верхнего палеолита.
 «Русская Венера» — картина Бориса Кустодиева (1926).

Топоним 
 Белоруссия
 Венера — деревня в Логойском районе Минской области.
 Россия
 Венера — район в Липецке, бывший посёлок в Липецкой области.
 Венера — посёлок в Инсарском районе Мордовии.
 Венера — посёлок в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Венера — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.
Украина
 Венера — название села Розовка в Акимовском районе Запорожской области до 1958 г.

Другое 
 Проект «Венера» — технократический проект общественного строя.
 Венера — женское имя.
 Святая Венера (Венеранда) — православная и католическая святая.

См. также 
 Афродита (значения)